LG Hockey Games 2008 spelades under perioden 7 - 10 februari 2008 i Globen, Stockholm och Tammerfors. LG Hockey Games var den tredje av totalt fyra turneringar som ingick i Euro Hockey Tour. Turneringen vanns av Ryssland före Finland och Sverige.

Sverige förlorade sista matchen med 1-2 mot Finland trots storspel av svenske målvakten Stefan Liv.

Tabell

Resultat

Se även
LG Hockey Games

Källor

Fotnoter

Externa länkar
Resultat & utmärkelser i LG Hockey Games 2008 ()

2008 i Finland
Sport i Sverige 2008
Euro Hockey Tour 2007/2008
2008
Sport i Tammerfors
Internationella sportevenemang i Stockholm
Stockholm under 2000-talet (decennium)